El VIII campionat del món d'escacs femení tingué lloc l'hivern de 1949–1950 a Moscou, Unió Soviètica. El títol havia estat vacant des de la mort de Vera Menchik el 1944. Es disputà un torneig per sistema round-robin, que fou guanyat per Liudmila Rudenko. Els resultats i classificació són els indicats al quadre:

{| class=wikitable
! !! Jugadora !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! Punts !! Desempat
|- bgcolor="#ccffcc"
| bgcolor="gold"| 1 ||  || - || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 11½ || 
|-
| bgcolor="silver"| 2 ||  || 0 || - || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 10½ || 
|-
| bgcolor="cc9966"| 3 ||  || 0 || 0 || - || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 10 || 68.25
|-
| 4 ||  || ½ || 0 || ½ || - || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 67.75
|-
| 5 ||  || ½ || ½ || 0 || 0 || - || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 62.00
|-
| 6 ||  || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || - || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 9½ || 61.75
|-
| 7 ||  || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || - || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 60.00
|-
| 8 ||  || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 8 || 
|-
| 9 ||  || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || - || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 7 || 
|-
| 10 ||  || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || - || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 6 || 44.25
|-
| 11 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || - || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 6 || 38.75
|-
| 12 ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || 1 || 0 || 0 || 1 || 5 || 32.50
|-
| 13 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || - || ½ || 1 || ½ || 5 || 32.50
|-
| 14 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || - || 1 || 1 || 5 || 21.00
|-
| 15 ||  || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || - || 1 || 4½ || 
|-
| 16 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || - || 3 || 
|}

Referències

Bibliografia 
 

1950
Escacs
Escacs
Competicions d'escacs a la Unió Soviètica
Escacs a Moscou
1950